Чемпіонат Угорщини з футболу 2011—2012 — 110-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вшосте здобув Дебрецен.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
* Клуб Дьйор відсторонений від участі в змаганнях під егідою УЄФА в зв'язку з порушеннями ліцензування клубу.

Результати

Бомбардири

Хет-трики 

Примітка
5 Гравець забив 5 голів

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 

2011-2012
Угорщина
Угорщина
2011 в угорському спорті
2012 в угорському спорті